Ясеновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Ясеновское сельское поселение (Воронежская область) — входит в Калачеевский район

Тульская область 
 Ясеновское сельское поселение (Тульская область) — входит в Ефремовский район